Villawood (Nieuw-Zuid-Wales)
Villawood (treinstation)
Villawood Immigration Detention Centre